HSA steht für:

 HSA (Automarke), ehemalige deutsche Automarke

HSA steht als Abkürzung für:

 Handicapped Scuba Association, siehe Behindertentauchen #Handicapped Scuba Association
 Hayel Saeed Anam Group (HSA Group), Firmenkonglomerat mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
 Heine-Säkularausgabe, historisch-kritische Edition der Werke und Briefe des Schriftstellers Heinrich Heine (seit 1970)
 Hellenic Space Agency, griechische Weltraumagentur (bis 2019)
 Heterogeneous System Architecture, Prozessorkonzept von AMD
 Hilfskomitee Südliches Afrika, rechtsextreme Vereinigung
 Hochschularchiv, siehe Thüringisches Landesmusikarchiv
 Hochschule Augsburg, siehe Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
 Hornhautscheitelabstand, siehe Brillenpass
 Human serum albumin, siehe Humanalbumin
 Flughafen Türkistan-Hazret Sultan (IATA-Code), kasachischer Flughafen

Abkürzung